Иван Падовец (, ; , Вараждин — , там же) — хорватский гитарист и композитор.

Учился у Виснера-Моргенштерна, однако как гитарист остался самоучкой. Начал концертировать в 1827 году, гастролировал в Вене, Праге, Лондоне и т. д., в том числе с собственными сочинениями для гитары соло. В 1837 году прогрессирующая слепота вынудили Падовеца отказаться от активной гастрольной деятельности, и он вернулся в Вараждин, где изредка выступал и занимался педагогической работой. В 1842 г. опубликовал в Вене «Теоретическую и практическую гитарную школу» (), часть которой посвящена инструменту, сконструированному по собственному заказу Падовеца, — десятиструнной гитаре.

Ссылки 

 Биография на сайте Syukhtun Editions 

Гитаристы Хорватии
Композиторы Хорватии
Академические музыканты Хорватии